Bénazet ist der Familienname folgender Personen:

 Edouard Bénazet (1801–1867), Spielbankbetreiber
 Jacques Bénazet (1778–1848), Spielbankbetreiber